Das Holz-Schwein (Yihai, ) ist das 12. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zweiten Himmelsstammes (, Element Holz und Yīn) mit dem zwölften Erdzweig (), symbolisiert durch das Schwein (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Schwein-Jahr begann 1995 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 31. Januar 1995 bis 18. Februar 1996.

Holz-Schwein-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Schweins 乙亥yǐhài das 12. Jahr (am Beginn des Jahres: Holz-Hund 甲戌 jiǎxū 11).

12